Идрисово (башк. Иҙрис) — топоним, название населённых пунктов в России:

 Идрисово — деревня в Кигинском районе Башкортостана.
 Идрисово — деревня в Салаватском районе Башкортостана.
 Идрисово — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.